De tweede editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 1983 gehouden in het Egyptische Caïro. Het toernooi met 6 deelnemers werd gehouden in september en oktober. Het thuisland werd kampioen.

Wedstrijden 
* zonder de resultaten en doelpunten uit de wedstrijden zonder bekende uitslagen

Eindrangschikking

Hockey in 1983
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Egypte
Sport in Caïro